

Toponymes

Berens River, communauté du Manitoba
 Berens River 13, une réserve indienne du Manitoba
 Première Nation de Berens River, bande indienne du Manitoba
 Berens, rivière du Manitoba

Homonymie de toponyme